Robbeninseln steht für folgende Inselgruppen:

 Robbeninseln (Antarktische Halbinsel) vor der Antarktischen Halbinsel
 Robbeninseln (Kerguelen), Inselgruppe der Kerguelen

Siehe auch:
 Tjuleni-Inseln (deutsch Robbeninseln), Inselgruppe im Kaspischen Meer
 Robbeninsel
 Seal Islands